Манікуаган (кратер) - кратер Квебеку
 Манікуаган (водосховище) - водосховище на річці Манікуаган
 Манікуаган (річка) - річка в провінції Квебек, Канада
 ГЕС Манікуаган-1 - ГЕС на річці Манікуаган
 ГЕС Манікуаган-2 - ГЕС на річці Манікуаган
 ГЕС Манікуаган-3 - ГЕС на річці Манікуаган
 ГЕС Манікуаган-5 - ГЕС на річці Манікуаган
 ГЕС Манікуаган-5-PA - ГЕС на річці Манікуаган